Каллиано () — коммуна в Италии, располагается в провинции Тренто области Трентино-Альто-Адидже.

Население составляет 1408 человек (2008 г.), плотность населения составляет 80 чел./км². Занимает площадь 17 км². Почтовый индекс — 38060. Телефонный код — 0464.

Покровителем коммуны почитается святой Лаврентий, празднование 10 августа.

Демография 
Динамика населения:

Города-побратимы 
  Каллиано, Италия 
  Кальян, Франция

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.calliano.tn.it/

Ссылки 
 http://www.comune.calliano.tn.it/ 
 http://www.istat.it/ 
 http://www.istat.it/english/